Geschlossener Zug steht für:

 in der österreichischen Straßenverkehrsordnung eine Kolonne, siehe Verband (Straßenverkehr)
 in der mathematischen Topologie ein geschlossener Weg (Graphentheorie)